Het Monte Carlo Open van 1998 werd gespeeld van 20 tot en met 26 april in het Monegaskische Monte Carlo. Het tennistoernooi werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

In de enkelspelfinale versloeg de Spanjaard Carlos Moyà de Fransman Cédric Pioline. In de dubbelspelfinale was het Nederlandse duo Jacco Eltingh/Paul Haarhuis te sterk voor de Australische koppel Todd Woodbridge/Mark Woodforde.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo